Memoriał Romana Siemińskiego 2019 – 20. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Romana Siemińskiego, która odbyła się 2 maja 2019 na liczącej ponad 164 kilometry trasie wokół Raciąża (kolarze pokonywali dziewięć rund po 18,3 kilometra każda). Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
2019
UCI Europe Tour 2019